BHA steht für:
 Bahamas, UNDP-Code
 Baia de Caraquez (IATA-Code des Flughafens in Ecuador)
 Beta hydroxy acid, die engl. Bezeichnung für eine β-Hydroxycarbonsäure, in der Kosmetik (INCI): Salicylsäure; siehe Hydroxycarbonsäuren #β-Hydroxycarbonsäuren
 Bibliographie d'Histoire de l'Art – eine internationale Bibliographie zur Kunstgeschichte
 British Humanist Association, jetzt Humanists UK, eine britische Vereinigung zur Förderung des Humanismus
 Buddha Air (ICAO-Code)
 Butylhydroxyanisol (Antioxidationsmittel E320)
 Powiat Hajnowski in der Woiwodschaft Podlachien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung